Boljare (Бољаре) è una frazione del comune serbo di Sjenica, posta nelle vicinanze del confine montenegrino.

Infrastrutture e trasporti
In futuro la località verrà raggiunta dall'autostrada A2 proveniente da Belgrado, che proseguirà oltre confine come A1 in direzione di Podgorica e Antivari.

Boljare diventerà quindi sede di un importante valico internazionale lungo la strada europea E763.

Sjenica
Frazioni della Serbia Centrale